Принц Франц де Паула Лихтенштейнский (; ,  — , ) — сын князя Лихтенштейна Иоганна I и Йозефины-Софии (1776—1848), ландграфини фон Фюрстенберг-Вейтра (). Он был племянником Алоиза I, братом Алоиза II и дядей Иоганна II и Франца I.

Семья и дети 
Франц де Паула 3 июня 1841 года женился в Вене на Еве Жозефине Юлии Евдоксии Потоцкой (1818—1895), сестре министра-президента Австрии Альфреда Юзефа Потоцкого. У них было четверо детей:
 князь Альфред (1842—1907)
 княгиня Жозефина Мария Джулиана (22 апреля 1844 — 10 октября 1854)
 князь Алоиз Франц де Паула Мария (19 ноября 1846 — 25 марта 1920), в первый раз женился в Лондоне 27 июня 1872 года на Марии Генриетте Аделаиде Фокс (1850—1878), приёмной дочери Генри Эдуарда Фокса (4-го барона Холланда), у них было четверо детей; во второй раз женился в Вене 20 мая 1890 года на Иоганне Елизавете Марии фон Клинкош, дочери Йозефа Риттера фон Клинкош, детей у них не было.
 княгиня Софья Мария Йозефа (29 марта 1873 — 2 марта 1947), которая 31 марта 1897 года вышла замуж в Граце за Франца Ирмении д’Ирмени, детей у них не было
 княгиня Юлия Маргарита Мария (20 июля 1874 — 3 июля 1950), замуж не выходила и детей не имела
 княгиня Генриетта Мария Йозефа (6 июля 1875 — 21 апреля 1958), замуж не выходила и детей не имела
 княгиня Мария Иоганна Франциска (21 августа 1877 — 11 января 1939), которая 7 июня 1902 года вышла замуж в Вене за Франца, графа фон Меран, барона фон Брандгофен.
 князь Генрих Карл Август (6 ноября 1853 — 15 февраля 1914), не женился и детей не имел

Примечания

Источники 
 Княжеская семья Лихтенштейн
 Княжеская семья Потоцких

Франц де Паула
Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии